GST steht für:
 Gesellschaft für Sport und Technik, eine ehemalige vormilitärische Massenorganisation der DDR
 gleisbogenabhängige Wagenkastensteuerung, im Eisenbahn-Bereich ein Synonym für Neigetechnik
 Goods and Services Tax, eine der Mehrwertsteuer vergleichbare Steuer in mehreren Ländern
 Grand Sports Tourer von Mercedes-Benz, siehe Mercedes-Benz R-Klasse
 Großraum- und Schwertransporte, siehe Schwertransport
 die in der Sowjetunion eingesetzten Flugboote des Typs Consolidated Catalina, siehe Consolidated PBY
 in der Molekularbiologie gebräuchliche Abkürzung für Glutathion-S-Transferase (EC-Nummer 2.5.1.18)
 Gulf Standard Time, eine Zonenzeit, siehe UTC+4
 Galileo System Time des Satellitennavigationssystems Galileo
 Powiat Starogardzki in der Woiwodschaft Pommern, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung